De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1983 werden op 5 en 6 maart 1983 gereden op de ijsbaan Zetra Ice Rink te Sarajevo (Joegoslavië).

De Oost-Duitse Angela Stahnke en de Sovjet Andrej Bobrov werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1983
Schaatsen in Joegoslavië
schaatsen
 1983
Sport in Sarajevo